Afonso Cláudio (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Afonso Cláudio (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo